Топоним
 Козье болото — бывшее болото на Марсовом поле в Древнем Риме, откуда, как считалось, Ромул вознёсся на небеса.
 Козье (болото) — болото в Славском районе Калининградской области.
 Козье болото (Москва) — историческая местность в Москве.
 Козье болото — место в петербургской Коломне, где позднее была разбита Воскресенская площадь.